GNPAT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 680 амінокислот, а молекулярна маса — 77 188.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки